Тренер месяца Чемпионшипа Английской футбольной лиги () — награда лучшему тренеру Чемпионшипа Футбольной лиги, вручаемая по итогам каждого месяца в течение игрового сезона. Победитель предыдущего месяца определяется в первую или вторую пятницу следующего месяца. Как правило, победителя определяют спонсоры Чемпионата Футбольной лиги (в настоящий момент это Npower).

Список победителей

Победы

По количеству 
По состоянию на 8 ноября 2010 года:

В таблице ниже перечислены все тренеры, которые побеждали более чем один раз.

  *   Текущий тренер Чемпионата Футбольной лиги

По странам 
По состоянию на 8 ноября 2010 года.

По клубам 
По состоянию на 8 ноября 2010 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Чемпионшип Английской футбольной лиги